Rudno může být:

 Rudno – vesnice, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj, Slovensko
 Rudno (gmina Rudziniec) – vesnice, gmina Rudziniec, okres Gliwice, Slezské vojvodství, Polsko
 Rudno (Malopolské vojvodství) – vesnice, gmina Krzeszowice, okres Krakov, Malopolské vojvodství, Polsko
 Rudno (přítok Visly) – potok, Malopolské vojvodství, Polsko
 Rudno nad Hronom – vesnice, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj, Slovensko
 Rudno-Rudziński – šlechtický rod
 Rudno (Dolnoslezské vojvodství) – vesnice v gmině Wołów v Dolnoslezském vojvodství
 aj.

Související články 

 Rudniański Park Krajobrazowy
 Rudná
 Rudné
 Rudný